Christoph Schulte ist der Name folgender Personen:

* Christoph Schulte (Judaist) (* 1958), deutscher Geistesgeschichtler, Judaist und Hochschullehrer
 Christoph Schulte-Richtering (* 1968), deutscher Autor